Liljeblad kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan Liljeblad
 Samuel Liljeblad

Robotskapade auktorsförkortningar